Körszájúak (Cyclostomata) a halak egyik csoportja
 Cyclostomata (mohaállatok), a mohaállatok fosszilis rendszerezésének egyik rendje